Anyang (Zuid-Korea), een stad in de Zuid-Koreaanse provincie Gyeonggi.
 Anyang (China) een stad in de Chinese provincie Henan.